Szeldzsuk bég – a Szeldzsuk-dinasztia alapítója
 Szeldzsuk-dinasztia – Szeldzsuk oguz-török törzsfő leszármazottai, a  Szeldzsuk Birodalom uralkodói, különböző források  „Nagyszeldzsukok” néven is említik őket
 Szeldzsuk törökök – a Szeldzsuk-dinasztia által megszervezett oguz eredetű törzsszövetség
 Szeldzsuk Birodalom – a Szeldzsuk-dinasztia birodalma, Szeldzsuk unokája, I. Tugrul hozta létre, Nagyszeldzsuk Birodalom néven is ismert